Cd-r, een beschrijfbare compact disc (cd)
het bestandsformaat of de bestandsextensie van (onder andere) de eerste versies van CorelDRAW Graphics Suite
de IATA-code van de luchthaven van Chadron (Nebraska)